Monorail (eng.)- Монорельс
Marge vs. the Monorail — двенадцатый эпизод четвёртого сезона мультсериала «Симпсоны».
 Seattle Center Monorail-— эстакадная линия монорельса в городе Сиэтл.